Ляличи — топоним в России:

 Ляличи — село в Суражском районе Брянской области.
Ляличи — деревня в Одесском районе Омской области, упразднена в 1960 г.
 Ляличи — село в Михайловском районе Приморского края.

 Ляличи — река в Приморском крае.